Phelsuma barbouri  — вид гекконов из рода фельзум, обитающий в центральной части Мадагаскара.

Описание 
Это дневная ящерица, которая может достигать общей длины около 13,5 см. Окраска тела коричневато-зелёного или тёмно-зеленого цвета. От головы до хвоста проходят тёмно-коричневые полосы. Конечности, как правило, коричневого цвета. Хвост однотонно-зелёный, слегка уплощенный.

Среда обитания 
В отличие от остальных фельзум, данный вид обычно живет на каменистой земле или на скалах. Климат в местах их обитания крайне контрастен. Существует огромная разница температур между днём и ночью, а также между различными сезонами. Максимальная дневная температура 30 °C. Ночью прохладно и туманно.

Питание 
Эти гекконы питаются различными насекомыми и другими беспозвоночными.

Литература 
 Christenson, Leann and Greg (2003). Day Geckos In Captivity. Ada, Oklahoma: Living Art Publishing. pp. 115. ISBN 0-9638130-2-1.
 Henkel, F.-W. and W. Schmidt (1995) Amphibien und Reptilien Madagaskars, der Maskarenen, Seychellen und Komoren. Ulmer Stuttgart. ISBN 3-8001-7323-9
 McKeown, Sean (1993) The general care and maintenance of day geckos. Advanced Vivarium Systems, Lakeside CA.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фельзумы
Пресмыкающиеся Мадагаскара
Животные, описанные в 1942 году
Эндемики Мадагаскара